Nagy Máté (1500?–1550?) várkapitány
 Nagy Máté műkorcsolyázó
 Nagy Máté autóversenyző
 Nagy Máté színművész

Jegyzetek